Bech ist die Bezeichnung für:
 Bech (Bergisch Gladbach),  Ortschaft im Stadtteil Asselborn von Bergisch Gladbach
 Bech (Kürten), ein Ortsteil von Kürten, Nordrhein-Westfalen
 Bech (Luxemburg), eine Gemeinde  in Luxemburg
 Bech (Much), ein Ortsteil der Gemeinde Much, Nordrhein-Westfalen
 Bech (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Bech (Waldbröl), ein Ortsteil von Waldbröl, Nordrhein-Westfalen

Bech ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bech (* 1969), deutscher Ruderer
 Andrej Bech (* 1983), ukrainischer Eiskunstläufer
 Ejner Bech (1912–1956), dänischer Geher
 Francesc Taverna i Bech (1932–2010), katalanischer Komponist und Musikkritiker
 Gitte Lillelund Bech (* 1969), dänische Politikerin, Mitglied des Folketing
 Greta Svabo Bech (* 1987), färöische Sängerin und Liedermacherin
 Jochen Bech (1950–2019), deutscher Judoka 
 Joseph Bech (1887–1975), luxemburgischer Staatsmann und Politiker
 Lili Bech (1885–1939), dänische Schauspielerin
 Lukáš Bech (* 1972), tschechischer Schauspieler
 Mannhard Bech (* 1967), deutscher Handballspieler
 Maryna Bech-Romantschuk (* 1995), ukrainische Weitspringerin
 Nils Bech (* 1981), norwegischer Sänger
 Poul Erik Bech (1938–2014), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Svend Cedergreen Bech (1920–2007), dänischer Historiker und Autor
 Tobias Bech (* 2002), dänischer Fußballspieler
 Troels Bech (* 1966), dänischer Fußballspieler
 Uffe Bech (* 1993), dänischer Fußballspieler

BECh steht als Abkürzung für:

 Bibliothèque de l’École des chartes, historische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Bäch
 Pech